Allens Crossroads ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Allens Crossroads (Alabama), im Marshall County
 Allens Crossroads (Johnston County, North Carolina)
 Allens Crossroads (Union County, North Carolina)
 Allens Crossroads (Pennsylvania), im Westmoreland County